Петру Майор (; , Тыргу-Муреш, Трансильвания — , Буда, Австрийская империя) — румынский теолог, историк и лингвист, греко-католический священник, один из главных деятелей и идеологов национального возрождения румын.

Активный участник «Семиградской школы», политического и культурно-языкового движения греко-католической румынской интеллигенции на территории австро-венгерской Трансильвании.

Биография 
Вырос в среде трансильванской румынской интеллигенции. В 1769—1774 обучался в Блажской греко-католической духовной семинарии. В 1774—1779 продолжил изучать теологию в Папском Урбанианском университете при Конгрегации евангелизации народов в Риме, позже — право в Вене (1779—1780).

После возвращения на родину читал курс лекций по логике и метафизике в Блаже, служил священником в Регине. В 1784—1809 — протоиерей. В 1809 году был цензором румыноязычных изданий и книг в Буде.

Способствовал развитию народного образования в Румынской Трансильвании, тогда в Королевстве Венгрия. В своих многочисленных страстных проповедях призывал румын к национальной идентичности.

Был одним из критиков неограниченной власти Папы в Католической Церкви.

Умер в сане епископа фогарашского.

Творчество 
Автор нескольких сборников проповедей. Один из главных его трудов «Ранняя история румын в Дакии» (рум. «Istoria pentru inceputul rom ânilor in Dacia», 1812), в котором он описывается происхождение румынской нации и румынского языка. В этой работе представлен ряд филологических и исторических аргументов, направленных на защиту теории о римском происхождении румын. Петру Майор отстаивал спорную версию о том, что румынская нация исходит непосредственно от древних римских колонистов Дакии. Его работа была своего рода ответом на теорию, разработанную венгерскими и немецкими историками, в которой говорилось, что румыны (валахи) являются этнической группой, пришедшей с Балкан. Согласно этой теории Vlachs (валахи) поселились на территории древней Дакии в период примерно с IX по XIV век, то есть позже, чем славяне и венгры.

Избранные труды

Исторические и философские работы 
 Istoria pentru începutul românilor în Dachia (Буда: 1812). В том входят 2 разные работы:
 Disertaţie pentru începutul limbei româneşti
 Disertaţie pentru literatura cea vechie a românilor;
 Răspunsul la cârtirea carea s-au dat asupra persoanei lui Petru Maior, autorul Istoriei celei pentru începutul românilor în Dachia (Буда: 1814);
 Animadversiones in Recesionem Historiae De origine Valachorum în Dacia (Пешт: 1815);
 Ortographia româna şi latino-valachica una cum clavi qua penetralia originationis vocum reserantur (Буда: 1819) с дополнением : Dialog pentru începutul limbii române întră nepot şi unchiu, Буда, 1819 ;
 Petru Maior, Scrieri (cuprinde: Procanonul, Propovedanii, Didahii, Istoria pentru începutul românilor în Dachia, Istoria Bisericii românilor, Disputaţii, Ortografia română, Dialog);
 Petru Maior, Scrisori şi documente inedite, (Бухарест: 1968;);

Богословские работы 
 Procanon ce cuprinde în sine cele ce sânt de lipsă spre înţelesul cel deplin şi desăvârşit al canoanelor şi a toată tocmeala bisericeţască spre folosul mai de seamă a românilor (1783 (Бухарест: 1894);
 Protopapadichia, adecă puterea, drepturile sau privileghioanele protopopilor celor româneşti din Ardeal (1795);
 Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi (Буда: 1809);
 Didahii, adecă învăţături pentru creşterea fiilor, la îngropăciunea pruncilor morţi (Буда: 1809);
 Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului, 3 тома (Буда: 1810—1811);
 Istoria Bisericii românilor atât a cestor dincoace, precum şi a celor dincolo de Dunăre (Буда: 1813);
 «Ortografia româna sive latinovalachica».

Составил румынскую грамматику на латинском языке.

Литература 
 
 Mircea Păcurariu Un precursor al Reîntregirii Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania: Petru Maior // Mitropolia Banatului, an XXI, 1971. — nr. 10-12. — p. 534—549;
 Ioan Chindriș, Petru Maior și epoca sa // «Anuarul Institutului de Istorie din Cluj», XXVII, 1985—1986. — p. 19-30.
 Ioan Chindriș, Petru Maior. Care e portretul său real? // «Manuscriptum», XX, 1989, nr. 2. — p. 170—176.
 Ioan Chindriș, Un caz iluminist: Petru Maior // Transilvanica, Cluj-Napoca, 2003. — p. 453—525.
 Ioan Chindriș, Sigiliile lui Petru Maior // Transilvanica, Cluj-Napoca, 2003. — p. 198—201.
 Ioan Chindriș, Pedagogia rurală a lui Petru Maior // Transilvanica, Cluj-Napoca, 2003. — p. 397—403.
 Laura Stanciu, Biografia unei atitudini: Petru Maior (1760—1821) — Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2003. — 632 p.

Ссылки 
 Petru Maior 

Историки Венгрии
Историки Румынии
Католические священники Румынии
Грекокатолические епископы
Лингвисты Румынии
Богословы XIX века
Богословы XVIII века
Филологи Румынии
Румынские писатели
Философы Румынии
Авторы учебников
Просветители Румынии